Riccardo Lombardi – politico italiano 
 Riccardo Lombardi – gesuita italiano